Сан Деметрио има више значења:

 Сан Деметрио (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Деметрио (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику